Засорин — русская фамилия.

Известные носители 
 Засорин, Иван Михайлович (1913—1981) — командир батареи 525-го лёгкого артиллерийского полка, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Засорин, Игорь Петрович (1929—1985) — советский инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР.
 Засорин, Сергей Алексеевич — кандидат исторических наук, доцент МПГУ.